«Ве́ном 3» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на персонаже Marvel Comics Веноме. Производством займётся компания Columbia Pictures, а распространением — Sony Pictures Releasing. Является продолжением фильма «Веном 2» (2021), а также частью медиафраншизы «Вселенная Человека-паука от Sony» (SSU). Режиссёром и сценаристом выступит Келли Марсел, которая также напишет сюжет совместно с Томом Харди, исполняющим роль Эдди Брока / Венома.

В августе 2018 года Харди сообщил, что подписал контракт на участие в третьем фильме о Веноме, разработка которого началась в декабре 2021 года, после выхода второго фильма.

Актёрский состав 
 Том Харди — Эдди Брок / Веном: Журналист-расследователь, который является носителем инопланетного симбиота Венома, наделяющего его сверхчеловеческими способностями.

Производство 
Том Харди в августе 2018 года заявил, что подписал контракт на главную роль в трёх фильмах о Веноме. В сентябре 2021 года Харди заявил, что продюсеры должны будут продолжать развивать медиафраншизу «Вселенная Человека-паука от Sony» в будущих фильмах, добавив, что они также заинтересованы в большем пересечении с медиафраншизой «Кинематографическая вселенная Marvel» (КВМ). Режиссёр фильма «Веном 2» (2021) Энди Серкис выразил заинтересованность в возвращении в качестве режиссёра ещё одного фильма о Веноме и считает, что есть ещё много интересного в будущих фильмах о Веноме, прежде чем персонаж встретится с Человеком-пауком в будущем кроссовере, включая дальнейшее исследование института Рэйвенкрофт и других потенциальных злодеев, содержащихся там. В октябре Том Холланд заявил, что он и продюсер Эми Паскаль обсуждали возможность возвращения его к роли Питера Паркера / Человека-паука из КВМ в будущих фильмах о Веноме, после того как он ненадолго появился в «Веноме 2». В декабре того же года Паскаль заявила, что «Веном 3» находится на стадии планирования. В апреле 2022 года на  Sony подтвердила, что «Веном 3» находится в разработке. В июне Харди сообщил, что работает над сюжетом вместе с Келли Марсел, которая также пишет сценарий. Марсел ранее работала над предыдущими фильмами о Веноме. В октябре 2022 года Марсел была назначена на пост режиссёра и продюсера фильма вместе с Ави Арадом, Мэтт Толмаком, Эми Паскаль, Хатчем Паркером и Томом Харди. Производством фильма займутся компании Arad Productions, Matt Tolmach Productions, Pascal Pictures, Hutch Parker Entertainment и Columbia Pictures.

За исполнение роли Эдди Брока / Венома в «Веноме 3» Том Харди получит гонорар в размере $20 млн.

Премьера 
Sony подписала соглашения с Netflix и Disney в апреле 2021 года о правах на их фильмы с 2022 по 2026 год после показа фильмов в кинотеатрах и домашних носителях. Netflix подписал контракт на эксклюзивные права на потоковое вещание «pay 1 window», что обычно составляет 18 месяцев и включает в себя будущие фильмы о Веноме после «Венома 2». Disney подписала контракт на права «pay 2 window» на фильмы, которые будут транслироваться на Disney+ и Hulu, а также транслироваться по линейным телесетям Disney.

Примечания 

Веном (серия фильмов)
Приключенческие фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы-триллеры США
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы, спродюсированные Эми Паскаль